Абингдон:

Топоним 
 Абингдон — населённый пункт в США, в штате Айова.
 Абингдон — город в США, в штате Виргиния.
 Абингдон — город в США, в штате Иллинойс.
 Абингдон — населённый пункт в США, в штате Мэриленд.
 Абингдон — населённый пункт в США, в штате Северная Каролина.
 Абингдон — населённый пункт в США, в штате Южная Каролина.
 Абингдон — населённый пункт в Канаде, в провинции Онтарио.
 Абингдон — город в Великобритании, в графстве Оксфордшир.

Фамилия 
 Абингдон, Уиллоуби Берти (4-й граф Абингдонский, 1740—1799) — английский композитор и меценат.